é o termo que designa um conjunto de movimentos (katas) que tem por objetivo trabalhar o deslocamento e esquiva.

É a base para muitos outros exercícios da escola Shodokan de aiquidô, criada pelo Kenji Tomiki Sensei, que se divide em três espécies (vertical, horizontal e diagonal) e deve ser praticado sempre que possível.

Katas do aiquidô